Lambert I van Spoleto, hertog van Spoleto (860-871)
 Lambert I van Chalon, graaf van Chalon (968-979)
 Lambert I van Leuven, graaf van Leuven (1003-1015)
 Lambert I van Krakau, bisschop van Krakau (1016-1030)